Vallverd (Ivars d'Urgell), poble del terme municipal d'Ivars d'Urgell 
 Vallverd de Queralt, poble del terme municipal de Sarral, a la Conca de Barberà
 Vallverd, llogaret i santuari (Santuari de la Mare de Déu de Vallverd), situat a l'Alguer (Sardenya)